Конкурсът „Автомобил на годината“ се провежда от 1989 г. Конкурсът се организира от Прес-авто клуб България. През годините се утвърждава като авторитетен приз, с който се отличават най-добрите автомобили.

Условията за участие в конкурса са съобразени както с изисканията за прозрачност и равнопоставеност на всички кандидати, така и с редица критерии, използвани при други подобни прояви.

Победители по години и категории

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Прес-авто клуб България
 Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България

Икономика на България